Z węgierskiego, w l.mn. hajdúk – rabusie:
 hajduk – rozbójnik na Bałkanach
 hajduk – szeregowy żołnierz wojsk polskich XVI–XVII w.
 hajduk – lokaj w stroju węgierskim na dworze magnackim lub – na Huculszczyźnie – młody mężczyzna zatrudniany do ochrony dworu
 hajduk – używana w przeszłości na terenie Bośni i Hercegowiny nazwa uchodźców z Czarnogóry
 hajduk – taniec węgierski

Ludzie:
 Adam Hajduk – polski samorządowiec
 Bolesław Hajduk – polski historyk
 Janina Hajduk-Nijakowska – polska kulturoznawczyni
 Marlena Hajduk – polska piłkarka
 Piotr Hajduk – polski wokalista
 Hajduk Split – chorwacki klub piłkarski
 Hajduk Belgrad – serbski klub piłkarski z Belgradu
 Hajduk Kula – serbski klub piłkarski z Kuli

Ryby:
 hajduk (Sargocentron hastatum)
 hajduk czerwony (Sargocentron rubrum)
 hajduk diadema (Sargocentron diadema)
 hajduk jasnopłetwy (Holocentrus rufus)
 hajduk rdzawy (Holocentrus rufus)

Zobacz też:
 Hajducy (film)

Przypisy